Jean Pons peut faire référence à :
 Jean Pons (1969-), athlète français ;
 Jean Pons (1913-2005), peintre, artiste de collage et graveur ;
 Jean Pons (1936-2016), peintre, aquarelliste et sculpteur ;

Voir aussi 
 Jean Pons Guillaume Viennet (1777-1868), poète français